Miroslav Jeník ist der Name folgender Personen:

 Miroslav Jeník (1884–1944), böhmischer Opernsänger (Tenor), siehe Miloslav Jeník 
* Miroslav Jeník (Politiker) (* 1960), tschechischer Politiker